Хилсборо () — пятый по величине город в штате Орегон (США) и центр округа Вашингтон. Расположенный в долине Туалатин в западной части агломерации Портленда, город — место размещения многих высокотехнологичных компаний, таких как Intel, образующих так называемый Кремниевый лес. Согласно переписи 2010 года, население города составляло 91 611 человек.

Экономика 
Производство является ведущим сектором занятости в Хилсборо, где задействовано 24 % рабочей силы. Здравоохранение, образование и социальные услуги в общей сложности составляют 15 %. Одним из примеров семейного производства со штаб-квартирой в Хиллсборо является бренд «Бивертон Фудс». «Бивертон Фудс» занимается производством приправ с 1929 года, насчитывает более 70 сотрудников и $25 миллионов в годовом объёме продаж. Компания переехала в свою нынешнюю штаб-квартиру в 2001 году.

В Хиллсборо работают многие высокотехнологичные компании, что делает его центром Кремниевого леса в штате Орегон.

В городе действует аэропорт Портленд-Хилсборо.

Примечания

Ссылки 
 Entry for Hillsboro in the Oregon Blue Book
 Greater Hillsboro Area Chamber of Commerce
 Hillsboro Historical Society
 Map — Oregon Department of Transportation

Города Орегона
Окружные центры Орегона
Населённые пункты округа Вашингтон (Орегон)